Kriminal – personaggio dei fumetti creato da Max Bunker e Magnus
 Kriminal – film del 1966 diretto da Umberto Lenzi
 Kriminal – singolo di Shablo del 2020